Плене́ф-Валь-Андре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 85 км на північний захід від Ренна, 19 км на північний схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4443,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пленеф-Валь-Андре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор